En Pologne, Mszadla désigne :

 Mszadla est un village dans la voïvodie de Łódź,
 Mszadla, un village dans la voïvodie de Mazovie.